

Prénom 
 Shigeru Nakanishi est un peintre japonais.
 Shigeru Miyamoto est un créateur de jeux vidéo.
 Shigeru Umebayashi est un compositeur japonais.
 Shigeru Ban est un architecte japonais.
 Shigeru Mizuki est un mangaka japonais.